Ка́леб Ке́йси Макгуа́йр А́ффлек-Болдт (, род. 12 августа 1975, Фалмут, Массачусетс) — американский актёр театра, кино и телевидения, а также кинорежиссёр, кинопродюсер и сценарист.

Лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA (все — 2017 года) за главную роль в драме «Манчестер у моря». Младший брат Бенa Аффлека.

Биография 

Кейси Аффлек родился 12 августа 1975 года в городке Фалмут, штат Массачусетс, в семье учительницы Крис Болдт (Christopher Anne Boldt) и Тимоти Байерса Аффлека (Timothy Byers Affleck). Их отец сменил множество работ, был социальным работником, фармацевтом, механиком, он также играл на сцене Театральной компании Бостона. Кейси на три года младше своего брата — голливудского актёра, сценариста и режиссёра Бена Аффлека. У Аффлеков ирландские и шотландские корни. Кейси Аффлек поступил в Университет Джорджа Вашингтона, позже перевёлся в Университет Колумбии в Нью-Йорке, где изучал физику, астрономию и западную философию. Не окончив обучение, начал актёрскую карьеру с небольших ролей в телесериалах.

Личная жизнь 
В 1990-х годах Аффлек познакомился с актрисой Саммер Феникс, сестрой Хоакина и Ривера Фениксов. Они начали встречаться в 1999 году, и обручились в январе 2004. Пара поженилась 3 июня 2006 года в Саванне, Джорджия. У них двое сыновей — Индиана Август (род. 31 мая 2004) и Аттикус (род. 12 января 2008). Аффлек и Феникс разошлись в начале 2015 года, и публично сообщили о расставании в марте 2016. В 2016 году Аффлек начал встречаться с актрисой Флорианой Лима. 1 августа 2017 Саммер Феникс официально подала на развод, указав в качестве причины «непримиримые разногласия». С 2021 года состоит в отношениях с актрисой Кейли Коуэн. 

В 2010 году на Аффлека подали в суд две женщины из съёмочной группы фильма «Я всё ещё здесь» за сексуальное домогательство. Продюсер Аманда Уайт судилась на 2 миллиона долларов, и рассказала, что в её присутствии Аффлек попросил обнажиться Энтони Лэнгдона (участника группы Spacehog), называл женщин «коровами», «неподобающе» говорил о её возрасте, обсуждал свою половую жизнь, а также «вторгся в её личное пространство», не запуская Уайт в комнату её отеля, пока сам развлекался с другой женщиной. Когда Уайт отказалась к ним присоединиться, он схватил её за руку. Оператор фильма Магдалена Горка, в свою очередь, судилась на 2,25 миллиона долларов. Она рассказала, что однажды ночью Аффлек залез к ней в постель, в то время как был пьян, а также был одет только в нижнее бельё и футболку.

Дела были урегулированы и так не дошли до суда. Уайт и Горка получили денежную компенсацию.

Аффлек является веганом с 1995 года.

Избранная фильмография

Награды и номинации

Примечания 

Лауреаты премии «Спутник»
Лауреаты премии BAFTA
Активисты веганства
Выпускники Кембриджской латинской школы (Массачусетс)
Выпускники Колумбийского университета
Выпускники Университета Джорджа Вашингтона
Киноактёры США
Лауреаты премии Ирландской академии кино и телевидения
Бен Аффлек